6. Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim na dystansach 2001 odbyły się w dniach 9–11 marca 2001 w Salt Lake City w Stanach Zjednoczonych. Były to pierwsze zawody rozegrane w hali olimpijskiej Utah Olympic Oval. Do rozdania było 10 kompletów medali, po 5 w konkurencjach męskich, jak i żeńskich. Najwięcej złotych medali wywalczyła Niemka Gunda Niemann-Stirnemann. W klasyfikacji medalowej najlepsi byli Niemcy. W czasie zawodów pobito 7 rekordów świata.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 123 łyżwiarzy z 18 krajów.

Reprezentacja Polski

Medale

Wyniki

Kobiety

500 m 
 Data: 9 marca 2001
WR – rekord świata

1000 m 
 Data: 10 marca 2001
WR – rekord świata

1500 m 
 Data: 11 marca 2001

3000 m 
 Data: 9 marca 2001

5000 m 
 Data: 10 marca 2001
DSQ – zdyskwalifikowana, WR – rekord świata

Mężczyźni

500 m 
 Data: 10 marca 2001
DSQ – zdyskwalifikowany, DNS – nie wystartował, f – wywrócił się

1000 m 
 Data: 11 marca 2001
DSQ – zdyskwalifikowany, DNF – nie ukończył, f – wywrócił się, WR – rekord świata

1500 m 
 Data: 9 marca 2001
DNS – nie wystartował, DNF – nie ukończył

5000 m 
 Data: 10 marca 2001
DSQ – zdyskwalifikowany, DNF – nie ukończył

10000 m 
 Data: 11 marca 2001

Klasyfikacje medalowe

Kobiety

Mężczyźni

Państwa

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na SchaatsStatistieken.nl
 Wyniki mężczyzn na SchaatsStatistieken.nl

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim na dystansach
2001 w sportach zimowych
2001 w Stanach Zjednoczonych
Łyżwiarstwo szybkie w Stanach Zjednoczonych
Sport w Salt Lake City